Grand Dôme,  projet architectural monumental qui devait voir le jour à Berlin sous le régime national-socialiste
 Le Grand Dôme, salle polyvalente de sports et de spectacles à Villebon-sur-Yvette, en Essonne